Панамериканский чемпионат по самбо 2022 года прошёл в городе Алахуэла (Коста-Рика) 9-10 сентября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 стран: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор. Схватки прошли в спорткомплексе «Монсеррат». Маскотом турнира был ленивец в самбистской форме. Чемпионат стал первым соревнованием по самбо такого уровня в Коста-Рике.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Боевое самбо (женщины)

Командный зачёт

Общий командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 

Панамериканские чемпионаты по самбо
Сентябрь 2022 года
2022 год в самбо
Панамериканские чемпионаты в 2022 году
Панамериканские чемпионаты в Коста-Рике
2022 год в Коста-Рике
Алахуэла